Циногнат (, от  — собачьи челюсти) — род относительно крупных хищных цинодонтов из инфраотряда Cynognathia, живших во времена триасового периода (анизийский — карнийский века). Ископаемые остатки циногнатов на сегодняшний день обнаружены в Южной Африке, Южной Америке, Китае и Антарктиде. Описано много видов, но большинство из них являются синонимами типового вида — Cynognathus crateronotus.

Таксономия 
Было дано несколько различных имен за эти годы. Кроме того, были известны Cistecynodon, Cynidiognathus, Cynogomphius, Karoomys, Lycaenognathus, Lycochampsa и Lycognathus. Существуют разные мнения относительно того, все ли остатки относятся к тому же виду.

Синонимы на уровне видов из Cynognathus crateronotus включают Cistecynodon parvus, Cynidiognathus broomi, Cynidiognathus longiceps, Cynidiognathus merenskyi, Cynognathus beeryi, Cynognathus minor, Cynognathus platyceps, Cynogomphius berryi, Karoomys browni, Lycaenognathus platyceps, Lycochampsa ferox, Lycognathus ferox и Nythosaurus browni.

Роды Karoomys и Cistecynodon известны только по остаткам молодых особей.

Описание 

Циногнат был грозным животным, с вытянутым телом, длиной более 2 метров. У него была большая голова, 30 см в длину, с широкими челюстями и острыми зубами. Его задние конечности были размещены непосредственно под телом, а передние немного расставлены в стороны. Такая форма двойной походки наблюдается также у некоторых примитивных млекопитающих живущих сегодня. Ротовая полость, оснащена системой дифференцированных зубов, могла эффективно обрабатывать пищу перед глотанием. Наличие вторичного нёба в полости рта доказывает, что циногнат был в состоянии дышать и глотать одновременно.

Отсутствие ребер в области живота предполагает наличие диафрагмы (важной мышцы для дыхания млекопитающих). Ямы и каналы на лицевой поверхности черепа указывают на концентрации нервов и кровеносных сосудов. У млекопитающих такие структуры связаны с вибриссами, которые используются в качестве органов чувств.

Ареал 
Окаменелости были найдены в Кару, в формации Puesto Вьехо и формации Fremouw в Южной Африке (Лесото), в Аргентине; в Антарктиде и в Китае.

Cynognathus crateronotus был метровым хищником, и был распространен почти во всем мире. Окаменелости были найдены в Южной Африке, Южной Америке, Китае и Антарктиде.

Примечания

Литература 
 Palmer D., ed. (1999). The Marshall Illustrated Encyclopedia of Dinosaurs and Prehistoric Animals. London: Marshall Editions. p. 193. ISBN 1-84028-152-9.
 Seeley (1895). Researches on the structure, organization, and classification of the fossil Reptilia. Part IX., Section 5. On the skeleton in new Cynodontia from the Karroo rocks. Phil. Transactions of the Roy. Soc. of London, series B 186, p. 59—148.

Цинодонты
Синапсиды триасового периода